Angelov (en bulgare : Ангелов) est un patronyme bulgare dérivé du prénom  ; il est notamment porté par :

 Dimităr Angelov (1904-1977), écrivain bulgare ;
 Dimităr Angelov (né en 1979), joueur bulgare de basket-ball ;
 Ivo Angelov (né en 1984), lutteur bulgare ;
 Lachezar Angelov (né en 1997), coureur cycliste bulgare ;
 Lazar Angelov (né en 1984), joueur de basket-ball et mannequin bulgare ;
 Luben Spassov Angelov (né en 1949), arbitre bulgare de football ;
 Petar Angelov (né en 1977), joueur macédonien de handball ;
 Stefan Angelov (1947-2019), lutteur bulgare ;
 Todor Angelov Kiutchoukov (né en 1978), footballeur bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare